Тукай — фамилия и топоним:

Фамилия 
 Тукай, Габдулла (1886—1913) — татарский народный поэт, литературный критик, публицист, общественный деятель и переводчик.

Населённые пункты 
 Тукай — деревня в Бижбулякском районе Башкортостана.
 Тукай — деревня в Малмыжском районе Кировской области.
 Тукай — деревня в Балахтинском районе Красноярского края.
 Тукай — деревня в Спасском районе Нижегородской области.
 Тукай — село в Александровском районе Оренбургской области.
 Тукай — село в городском округе Орск Оренбургской области.
 Тукай — посёлок в Агрызском районе Татарстана.
 Тукай — деревня в Аксубаевском районе Татарстана.
 Тукай — деревня в Камско-Устьинском районе Татарстана.
 Тукай — деревня в Менделеевском районе Татарстана.
 Тукай — посёлок в Нурлатском районе Татарстана.
 Тукай — посёлок в Рыбно-Слободском районе Татарстана.
 Тукай — деревня в Спасском районе Татарстана.
 Тукай — посёлок в Черемшанском районе Татарстана.
 Тукай — село в Зырянском районе Томской области.

См. также 
 Площадь Тукая
 Туккай
 Тука
 Тукаев